Ahmed Farag est un acteur, écrivain et scénariste égyptien. Il est également animateur sur Hala London, une chaîne britannique officielle, à travers laquelle il présente le programme Umm al-Dunya.

Carrière 
En mars 2020, Ahmed Farag a annoncé la sortie imminente de son film Weqt Al Sooud (Le Temps de l'Ascension), qui s'articule autour d'un cadre de comédie romantique.

Ahmed Farag a participé en avril 2021, à la série « Wlad El-Nas », diffusée sur les chaînes Al-Nahar et TEN.

En juillet 2021, Ahmed Farag débute le tournage de son court métrage Al Holm (Le Rêve), qui traite de questions de société qui concernent un grand nombre de jeunes.

En octobre 2021, Ahmed Farag a annoncé sa préparation d'un film de comédie sociale intitulé Mahmoudiya, avec la participation d'Ali Rabie, Muhammad Anwar et d'un groupe d'acteurs.

Ahmed Farag a passé un contrat avec la chaîne londonienne Hala pour lancer son programme télévisé, Umm al-Dunya, qui traite des œuvres cinématographiques et dramatiques dans le monde arabe.

Livres

Petits mensonges 
En juillet 2021, l'écrivain Ahmed Farag a sorti son nouveau livre, "Akadheeb Sagheera" (Petits mensonges), de Dar Al-Asr pour l'édition et la distribution, pour participer à la 52e session de la Foire internationale du livre du Caire. Le livre parle de mensonge dans ses différents types de la réalité dans laquelle il vit. Aux yeux de l'écrivain, un mensonge reste un mensonge. Il n'y a pas de pieux mensonge comme certains le prétendent, et souvent un petit mensonge se transforme en crime et conduit à la destruction de maisons et aux catastrophes, même si c'est un mensonge que vous mentez pour vous sortir du pétrin, en fin de compte, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge.

Ombre mystérieuse 
En décembre 2021, l'écrivain Ahmed Farag a sorti le livre Zhel Ghamed (Ombre mystérieuse), pour participer à la 53e session de la Foire internationale du livre du Caire. Le livre raconte l'histoire d'une petite fille qui va à l'école tous les jours, et un jour, sur le chemin de l'école, une ombre mystérieuse a attiré son attention, et l'ombre s'est répétée avec elle plus d'une fois, ce qui l'a fait réfléchir. À une occasion, les étudiants ont eu des vacances en raison des fortes chutes de neige, mais cela n'a pas empêché Sophia de découvrir cette ombre mystérieuse.

Liens externes 

 Profil IMDB
 Compte Instagram
 Compte Twitter

Notes et références 

Acteur égyptien